Michael kan som auktorsförkortning betyda:

 Peter William Michael
 Edmund Michael

Robotskapade auktorsförkortningar